Berthoumieux ist der Familienname der folgenden Personen:

 Marc Berthoumieux (* 1960), französischer Akkordeonist
 Serge Berthoumieux (1904–1986), französischer Musikkritiker